Paus Anastasius I, paus (399-401)
 Anastasius I van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (458-478)
 Anastasius I (keizer), keizer van Byzantium (491-518)
 Anastasius I van Antiochië, patriarch van Antiochië (559-570, 593-599)